Olivier Dauvers, né le  à Toulouse, est un journaliste et éditeur français spécialisé dans la grande distribution.

Biographie 
Ingénieur agricole de formation, il est rédacteur en chef de Linéaires de 1994 à 2001 et de Rayon boissons de 1993 à 1996. Depuis 2002, il est éditeur (éditions Dauvers), spécialisé sur le commerce et la consommation. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur le commerce : Tranches de vie commerciale, Le Commerce de demain s'invente aujourd'hui, Image-Prix, mode d'emploi, Le Penser-client, Comment devenir le commerçant préféré de vos clients, etc. Conférencier en parallèle de ces activités, il est fréquemment convié sur les antennes de France Inter, BFM TV, France 2 et M6 en qualité d'expert de la grande distribution.

Notes et références

Liens externes 

 Site personnel

Journaliste français du XXIe siècle
Naissance en juin 1970
Grande distribution